Ракитницкий сельский Совет — сельский Совет на территории Жабинковского района Брестской области Республики Беларусь.

Состав 
В состав сельсовета входят 1 агрогородок, 7 деревень и 1 хутор:

Примечания

Ссылки 
 Жабинковский райисполком

Сельсоветы Жабинковского района